Элении () — род воробьиных птиц из семейства Тиранновые.

Список видов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тиранновые
Роды птиц